Die Abkürzungen M12 oder M 12 bezeichnen

 einen Kugelsternhaufen im Schlangenträger, siehe Messier 12
 ein metrisches ISO-Gewinde
 im mathematischen Gebiet der Gruppentheorie eine sporadische Gruppe
 einen US-amerikanischen Sportwagen, siehe Vector Motors Corporation
 einen britischen Sportwagen, siehe Noble Automotive#Noble M12
 eine Motorenbaureihe des deutschen Kfz-Herstellers BMW, siehe BMW M12
 eine italienische Maschinenpistole, siehe Beretta M12
 eine US-amerikanische Selbstfahrlafette, siehe M12 GMC
 einen deutschen Schützenpanzer, siehe Marder (Schützenpanzer)#Schützenpanzer Marder 2 und M12
 ein Steckerverbindungssystem für Ethernet und Bussysteme in Industrieumgebungen gemäß IEC 61076-2-101, siehe M12 Optic

Autobahnen und Fernstraßen
 M12 (Armenien)
 M12 (Belarus)
 M12 (Malawi)
 M12 motorway (Nordirland)
 M 12 (Ukraine)

M12